Die Abkürzung CDK steht für:
 Chemistry Development Kit, eine Java-Open-Source-Library zur Softwareentwicklung in der Chemoinformatik
 Centrum pro studium demokracie a kultury, eine tschechische Organisation für Politikkultur
 Christian-Doppler-Klinik, Standort der Universitätsklinik Salzburg
 Civata Demokratik Kurdistan, eine Nebenorganisation der PKK
 Club Deutscher Kameramänner, ein früherer Name des Berufsverband Kinematografie
 Convent Deutscher Korporationsverbände
 Cyclin-abhängige Kinase

CDK